Беша може бити:

 Беша (Тунис), град у Тунису
 Беша (Михаловце), насељено мјесто у округу Михаловце, Кошички крај, Словачка Република
 Беша (Љевице), насељено мјесто у округу Љевице, Њитрански крај, Словачка Република